Miliūnas ist Familienname folgender Personen: 

 Dainius Miliūnas (* 1971), litauischer Basketballspieler
 Eugenijus Miliūnas (* 1952), litauischer Architekt
 Viktoras Miliūnas (1916–1986), litauischer Schriftsteller